OCT (ang. optical coherence tomography) – koherencyjna tomografia optyczna
 Oct – Oktant (gwiazdozbiór)
 oct – ósemkowy system liczbowy